Världsmästerskapet i bandy för herrar 1999 var det 21:a världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Archangelsk i Ryssland 30 januari-7 februari 1999. Ryssland vann turneringen före Finland och Sverige.

Grundseriematchen Ryssland-Sverige spelades på grund av kylan 4x15 minuter.

Det var första gången det postsovjetiska Ryssland såväl arrangerade som vann turneringen. Ryssland, som även vunnit Russian Government Cup 1998, välte i och med världsmästartiteln 1999 ner Sverige från tronen som ledande bandylandslag. Sverige hade dominerat totalt sedan Sovjetunionen upplöstes 1991. Men Ryssland inledde nu en epok som det dominerande laget kring millennieskiftet i slutet av 1990-talet och början av 2000-talets första decennium.

Resultat

Grundserien

Slutspel

Slutspelsträd

Match om femte plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1999
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1999

Sport i Archangelsk
1999 i Ryssland
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Bandysäsongen 1998/1999
1999